Banda Offline é um grupo musical formado por Gabriel Marcondes, Marcão, Pedro Burgos e Diego Lara. A banda hoje em dia não existe mais

Discografia
Offline		

Bandas do Brasil